Place w Polsce:
 plac Mariacki w Krakowie
 plac Mariacki w Legnicy
 plac Mariacki w Leżajsku
 plac Mariacki w Szczecinie
 plac Mariacki w Żywcu

Place w Niemczech - Marienplatz:
 plac Mariacki w Monachium

Ukraina
 Plac Mariacki we Lwowie, obecnie Plac Mickiewicza

Mariacki